Компания Fabrique d’armes Émile et Léon Nagant, позже известная как L. Nagant & Cie, Liège была основана в 1859 в Льеже, Бельгии, и занималась производством огнестрельного оружия. Позже эта компания начала производство автомобилей.

История 
Компания была основана братьями Эмилем (1830—1902) и Леоном (1833—1900) Наганами. Компания известна вкладом Эмиля Нагана в конструкцию винтовки Мосина — Нагана, принятой на вооружение в Российской империи в 1891 году. Позже, в 1895 году это сотрудничество бельгийских оружейников с российскими властями позволило принять на вооружение револьвер Наган M1895 (разработанный Леоном) как стандартное табельное оружие в армии и других российских вооружённых формированиях. К этому времени прогрессирующая слепота Эмиля привела к его уходу из фирмы, которая была переименована в L. Nagant & Cie, Liège.

Производство автомобилей 
В дальнейшем фирма перешла к производству автомобилей. Nagant выпускала автомобили по лицензии французской фирмы Rochet-Schneider. Автомобили Нагана производились с 1900 по 1928 год. Компания была куплена фирмой Impéria в 1931 году.

Примечания 

Производители огнестрельного оружия Бельгии
Исчезнувшие компании Бельгии
Автомобилестроительные компании Бельгии